Marcus Hall :
 Marcus Hall, joueur américain de basket-ball;
 Marcus Hall, footballeur anglais.